Dotterweich ist der Familienname von

 Hans Dotterweich (Künstlerpseudonym Juan.; 1920–1988), deutscher Maler 
 Heinz Dotterweich (1904–1949), deutscher Zoologe